Zielenica ist der Name zweier Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zielenica (Górowo Iławieckie) (ehemals Grünwalde, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Zielenica (Malechowo) (ehemals Söllnitz, Kreis Schlawe/Pommern)